Cheap steht für
 Cheap, ehemaliger Name von Flatwoods (Kentucky)
 Cheap (Album), Debütalbum von Seasick Steve (2004)
 Cheap Records, österreichisches Musiklabel

Siehe auch:
 Cheap Calls 
 Cheap Trick 
 Cheap Thrills
 Talk Is Cheap